Михаил Иванович Иванов (Иванив) (1866—1926) — военный и политический деятель УНР, генерал-майор царской армии, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики.

Биография 
Окончил Киевское пехотное юнкерское училище (1890). В 1902 после обучения в Императорской военной академии служил командиром роты, затем — батальона (13-й пехотный Белозерский и 7-й гренадерский Самогитський полки). Участвовал в русско-японской войне 1904—1905. Во время Первой мировой войны командовал 48-м пехотным Сибирским полком, 12-й пехотной Сибирской дивизией, 7-м Сибирским корпусом.

С марта 1917 — член Украинской Центральной Рады, принимал участие в работе Первого Украинского военного съезда. На нем был избран членом Украинского генерального военного комитета. Был членом Украинской социал-демократической рабочей партии. Возглавлял отдел главной инспекции в генеральном секретарстве (впоследствии министерстве) военных дел Украинской Народной Республики.

Во времена Украинской Державы — начальник картографического отделения главного геодезического управления. В составе интернированных формирований Армии Украинской Народной Республики находился в польских военных лагерях.

Литература 
 Т. В. Вронська. Іванів (Іванов) Михайло Іванович // 
 К. Є. Науменко. Іванов Михайло Іванович // 

Генерал-хорунжие (УНР)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Выпускники Киевского военного училища
Командиры бригад в Первой мировой войне (Россия)
Командиры дивизий в Первой мировой войне (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)